

Premi e riconoscimenti 
 All-NBDL Third Team (2018)

Collegamenti esterni